Ле-Сентер () — город в округе Ле-Сур, штат Миннесота, США. На площади 3,8 км² (3,8 км² — суша, водоёмов нет), согласно переписи 2002 года, проживают 2240 человек. Плотность населения составляет 581,9 чел./км².

 Телефонный код города — 507
 Почтовый индекс — 56057
 FIPS-код города — 27-36134
 GNIS-идентификатор — 0646552

Примечания

Ссылки 

 Официальный web-сайт города

Города округа Ле-Сур
Окружные центры Миннесоты